Landtagswahlkreis Gelsenkirchen steht für folgende Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Gelsenkirchen I
 Landtagswahlkreis Gelsenkirchen II
 Landtagswahlkreis Gelsenkirchen III